Fontenai kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Fontenai-sur-Orne, Normandie, Département de l'Orne, 
 Fontenai-les-Louvets, Normandie, Département de l'Orne,